Верховный судья — главный судья.
 Верховный судья (совр.) — представитель Верховного суда.

 Верховный Судья — именование Бога.
 Верховный судья в Древнем Египте — чати, правая рука фараона.
 Верховный судья у галльских народов — вергобрет (vergo-breith; «муж суда»); избирался на годовой срок и облекался особой властью, дававшей ему право жизни и смерти над соплеменниками.

См. также 
 Верховный совет